Хайне може да се отнася за:

 Хайне, демиург и културен герой при африканския народ хадзапи
 Ха̀йне () или Хайн (в английско произношение), немско фамилно име:
 Алис Хайне (1858 – 1925), принцеса на Монако
 Бернард Хайне (1800 – 1846), изобретател на остеотома
 Бил Хайне, британски радиоводещ
 Вилхелм Хайне (1827 – 1885), художник и участник в Американската гражданска война
 Густав Ото Лудолф Хайне (1868 – 1959), производител на пиана и автомобили
 Густав Хайне фон Гелдерн (1812 – 1886), брат на поета Хайнрих Хайне
 Едуард Хайне (1821 – 1881), математик
 Йохан Георг Хайне (1771 – 1838), ортопед и лекар
 Кариба Хайн (р. 1988), австралийска актриса
 Карл Вилхелм Хайне (1838 – 1877), хирург
 Карл Хайне (1819 – 1888), немски юрист и предприемач
 Кристиан Готлоб Хайне (1729 – 1812), археолог и изследовател на класическото изкуство
 Пит Хайне (р. 1928), американски политик
 Хайнрих Хайне (1797 – 1856), немски поет
 Хари Хайне (1928 – 2004), канадски пейзажист
 Хелме Хайне (р. 1941), немски автор на книги за деца
 Уилям Хайне (1911 – 1991), канадски писател и редактор
 Юта Хайне (born 1940), немска лекоатлетка
 Якоб Хайне (1800 – 1879), откривател на полиомиелита